Die 27. Auflage Badminton-Europapokals fand 2004 im niederländischen Duinwijck, Haarlem statt. Das gastgebende Team BC Duinwijck erreichte das Halbfinale und verlor dort das Spiel gegen den deutschen Verein FC Langenfeld knapp mit 3:4. Die Deutschen verloren dann gegen den dänischen Meister Greve Strands BK im Finale. Der Titelverteidiger aus Russland Lok Rekord Moskau scheiterte bereits in der Gruppenphase.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_europacup.htm

2004
Europapokal 2004
Badmintonwettbewerb in Haarlem